Die Ewige Tabelle der Fußball-Bayernliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der bayerischen Fußball-Oberliga seit 1945.

Der Berechnung wird die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Die Tabelle umfasst neben den aktuellen 36 Fünftligisten einen Bundesligisten, zwei Zweitligisten, drei Drittligisten, 18 Regionalligisten, 34 Sechstligisten, 23 Siebtligisten, 23 Achtligisten, 13 Neuntligisten, elf Zehntligisten, einen Elftligisten, einen Zwölftligisten, 35 aufgelöste Vereine und vier vom Spielbetrieb abgemeldete Mannschaften.

Ewige Tabelle 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der Bayernliga.
 !! ↑Aufstiege !! ↓Abstiege !! derzeitige Liga(Saison 2022/23) !! Spielzeiten
 || 3 || 5 || data-sort-value="119" | 2010 aufgelöst  || 1946–54, 1955–63, 1964/65, 1966–75,1985–87, 1988–93, 1995–2005, 2006–09
 || 7 || 3 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1954–59, 1962–69, 1970/71, 1982–85,1986/87, 1990–97, 1998/99, 2001–05,2006–11, 2012–14
 || 1 || 5 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 1953/54, 1955–58, 1959–61, 1970–87,1989–2002, 2003–10, 2022–
 || 1 || 5 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 1945–47, 1950–77, 1978–83, 1990/91,1997/98, 2008/09
 || 6 || 4 || data-sort-value="34" | Kreisliga München (Staffel 2)(achtklassig) || 1945–47, 1948–50, 1952/53, 1954–60,1962–64, 1965–70, 1971/72, 1973–80,1982–85, 1987–89
 || 1 || 2 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 1956–63, 1967–71, 1973–94
 || 1 || 8 || data-sort-value="59" | A-Klasse Donau/Isar (Staffel 2)(zehntklassig) || 1946–52, 1953–57, 1966/67, 1969–76,1977/78, 1980–85, 1987–92, 1994/95,2000–02
 || 1 || 4 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 1955–59, 1965–73, 1980–83, 1984–87,1998–2008
 || 0 || 1 || data-sort-value="08" | Landesliga Bayern (Staffel Nordwest)(sechstklassig) || 1946–73
 || 3 || 3 || data-sort-value="198" | seit 2004 kein Fußballbetrieb  || 1945–60, 1961/62, 1966–68, 1972–79,1981/82, 1984–86
 || 3 || 4 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 1976–83, 1984/85, 1986–90, 1991–98,2004/05, 2007–09, 2010–13
 || 0 || 6 || data-sort-value="10" | Landesliga Bayern (Staffel Südost)(sechstklassig) || 1948–54, 1960–63, 1982–89, 1992–2000,2003/04, 2012–15
 || 5 || 0 || data-sort-value="01" | Bundesliga || 1969–73, 1979/80, 1981/82, 1983–94,2000–02
 || 0 || 4 || data-sort-value="107" | 1995 aufgelöst  || 1951–63, 1975–82, 1986–91, 1994/95
 || 5 || 4 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1945–49, 1963–65, 1966/67, 1974/75,1977/78, 1983–88, 1990–96, 1999/2000,2006/07
 || 1 || 6 || data-sort-value="57" | A-Klasse Coburg (Staffel 2)(zehntklassig) || 1980–90, 1992/93, 1994–99, 2004–07,2008–10, 2011/12, 2013–17
 || 0 || 1 || data-sort-value="47" | KreisklasseErlangen-Pegnitzgrund (Staffel 1)(neuntklassig) || 1957–79
 || 3 || 3 || data-sort-value="117" | 2006 aufgelöst  || 1945/46, 1947–50, 1956–58, 1960–68,1975/76, 1981–86
 || 0 || 6 || data-sort-value="39" | Kreisliga Straubing(achtklassig) || 1950/51, 1952–67, 1976–78, 1985–88,1989–92, 1993/94
 || 0 || 6 || data-sort-value="15" | Bezirksliga Niederbayern (Staffel Ost)(siebtklassig) || 1946–48, 1958–60, 1961/62, 1968–77,1992–2000, 2003–06
 || 0 || 4 || data-sort-value="111" | 2000 aufgelöst  || 1952–62, 1967–71, 1973–78, 1982–84
 || 1 || 1 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2000–12, 2013/14, 2016–
 || 1 || 0 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2003–08, 2009–
 || 0 || 3 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 1999–2002, 2003/04, 2005–09, 2010–
 || 1 || 4 || data-sort-value="116" | 2005 aufgelöst  || 1946–50, 1978–80, 1983/84, 1988–90,1994–2004
 || 1 || 5 || data-sort-value="31" | Kreisliga Hof(achtklassig) || 1947/48, 1953–55, 1963–71, 1979–83,1989–91, 1993–97
 || 1 || 3 || data-sort-value="38" | Kreisliga Schweinfurt (Staffel 2)(achtklassig) || 1957/58, 1959–61, 1963–72, 1976–81
 || 0 || 3 || data-sort-value="199" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 1951–58, 1960–63, 1974–82
 || 1 || 4 || data-sort-value="105" | 1981 aufgelöst  || 1950–57, 1960–63, 1964–66, 1970–76,1980/81
 || 0 || 1 || data-sort-value="22" | Bezirksliga Schwaben (Staffel Nord)(siebtklassig) || 1996–2013
 || 0 || 5 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 1971–73, 1974–82, 2000–02, 2012–14,2016–19, 2021–
 || 0 || 5 || data-sort-value="41" | Kreisliga Zugspitze (Staffel 3)(achtklassig) || 1971–77, 1980–82, 1985–88, 2002–07,2012/13
 || 3 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 1981–89, 1990–92, 1993/94
 || 0 || 2 || data-sort-value="109" | 1997 aufgelöst  || 1952–55, 1958–72
 || 1 || 5 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 1958–60, 1981–84, 1988–90, 1991/92,1998–2001, 2002/03, 2017–
 || 1 || 2 || data-sort-value="120" | 2012 aufgelöst || 1946–50, 1961–70, 1982–84
 || 2 || 5 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 1946–48, 1960/61, 1976–82, 1995/96,1997/98, 2009–12, 2014–16, 2022–
 || 2 || 1 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 1959–63, 1996/97, 2001–04, 2017–
 || 0 || 6 || data-sort-value="114" | 2003 aufgelöst  || 1949–56, 1958–61, 1962/63, 1965/66,1969/70, 1972–75
 || 2 || 3 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 1999–2001, 2002–05, 2007–10, 2014/15,2016–22
 || 0 || 3 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 1953–59, 1960–63, 2012/13, 2015–
 || 0 || 3 || data-sort-value="07" | Landesliga Bayern (Staffel Nordost)(sechstklassig) || 1994–2000, 2012–16, 2017–19
 || 2 || 0 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 1982–91, 1992/93
 || 1 || 0 || data-sort-value="11" | Landesliga Bayern (Staffel Südwest)(sechstklassig) || 2001–08, 2009–15
 || 0 || 3 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 1962/63, 2002–06, 2012–17, 2018–
 || 0 || 1 || data-sort-value="124" | 2018 aufgelöst || 1956–69
 || 2 || 0 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2006–12, 2014–16, 2017–
 || 1 || 2 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 1997–2003, 2005–07, 2015–17, 2021–
 || 0 || 3 || data-sort-value="108" | 1996 aufgelöst  || 1946–48, 1951–55, 1956–63
 || 0 || 1 || data-sort-value="10" | Landesliga Bayern (Staffel Südost)(sechstklassig) || 1979–89
 || 0 || 1 || data-sort-value="10" | Landesliga Bayern (Staffel Südost)(sechstklassig) || 2013–22
 || 2 || 1 || data-sort-value="02" | 2. Bundesliga || 1948/49, 1983–87, 1991–94
 || 1 || 1 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 1958–60, 2001–08
 || 0 || 4 || data-sort-value="23" | Bezirksliga Schwaben (Staffel Süd)(siebtklassig) || 1958–63, 1965–67, 1968–70, 1974–76
 || 3 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2008–12, 2014/15, 2016–19
 || 2 || 0 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2011/12, 2013–20, 2022–
 || 2 || 1 || data-sort-value="33" | Kreisliga München (Staffel 1)(achtklassig) || 1990–94, 1995–99, 2000/01
 || 0 || 1 || data-sort-value="46" | Kreisklasse Coburg (Staffel 2)(neuntklassig) || 1953–63
 || 1 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2012–19
 || 1 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2012–22
 || 0 || 1 || data-sort-value="112" | 2001 aufgelöst  || 1992–2001
 || 0 || 4 || data-sort-value="11" | Landesliga Bayern (Staffel Südwest)(sechstklassig) || 1957–63, 1999–2001, 2005/06, 2007/08
 || 2 || 1 || data-sort-value="07" | Landesliga Bayern (Staffel Nordost)(sechstklassig) || 2008–12, 2015/16, 2018–22
 || 0 || 1 || data-sort-value="104" | 1969 aufgelöst  || 1952–61
 || 0 || 1 || data-sort-value="11" | Landesliga Bayern (Staffel Südwest)(sechstklassig) || 2012–22
 || 1 || 2 || data-sort-value="114" | 2003 aufgelöst  || 1946–48, 1950–54, 1963–65
 || 1 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2014–22
 || 1 || 0 || data-sort-value="47" | KreisklasseErlangen/Pegnitzgrund (Staffel 1)(neuntklassig) || 1987–94
 || 0 || 2 || data-sort-value="07" | Landesliga Bayern (Staffel Nordost)(sechstklassig) || 2008–15, 2017–19
 || 2 || 2 || data-sort-value="07" | Landesliga Bayern (Staffel Nordost)(sechstklassig) || 1995/96, 1997–99, 2000–03, 2005/06
 || 2 || 1 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2006–08, 2010–12, 2015–18
 || 0 || 1 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2012–15, 2016–
 || 0 || 1 || data-sort-value="11" | Landesliga Bayern (Staffel Südwest)(sechstklassig) || 2012–19
 || 0 || 1 || data-sort-value="07" | Landesliga Bayern (Staffel Nordost)(sechstklassig) || 1998–2005
 || 0 || 3 || data-sort-value="08" | Landesliga Bayern (Staffel Nordwest)(sechstklassig) || 2000–02, 2012/13, 2015–22
 || 0 || 0 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2014–
 || 2 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2013–17, 2019/20
 || 0 || 2 || data-sort-value="11" | Landesliga Bayern (Staffel Südwest)(sechstklassig) || 1957–63, 2011–13
 || 1 || 1 || data-sort-value="10" | Landesliga Bayern (Staffel Südost)(sechstklassig) || 2012–17, 2018/19
 || 0 || 3 || data-sort-value="07" | Landesliga Bayern (Staffel Nordost)(sechstklassig) || 1970–74, 1977/78, 1979–81
 || 2 || 0 || data-sort-value="104" | 1969 aufgelöst  || 1947/48, 1964–66, 1967–69
 || 1 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2012–17
 || 0 || 2 || data-sort-value="114" | 2003 aufgelöst  || 1953–58, 1959–62
 || 0 || 2 || data-sort-value="09" | Landesliga Bayern (Staffel Mitte)(sechstklassig) || 2004–10, 2014/15
 || 0 || 3 || data-sort-value="43" | Kreisklasse Augsburg (Staffel Mitte)(neuntklassig) || 1946–48, 1950–56, 1964/65
 || 0 || 1 || data-sort-value="56" | A-Klasse Cham/Schwandorf(Staffel Süd)(zehntklassig) || 1946–54
 || 1 || 0 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2008–11, 2019–
 || 0 || 1 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2012/13, 2015–
 || 0 || 0 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2015–
 || 0 || 2 || data-sort-value="18" | Bezirksliga Oberbayern (Staffel Süd)(siebtklassig) || 2004/05, 2012–18
 || 0 || 2 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 1997/98, 2014–18, 2019–
 || 0 || 1 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2013–18, 2022–
 || 0 || 2 || data-sort-value="36" | Kreisliga Passau(achtklassig) || 1978–80, 1981–85
 || 1 || 1 || data-sort-value="09" | Landesliga Bayern (Staffel Mitte)(sechstklassig) || 2012–15, 2016–18
 || 0 || 1 || data-sort-value="60" | A-KlasseErlangen-Pegnitzgrund (Staffel 2)(zehntklassig) || 1972–77
 || 0 || 2 || data-sort-value="110" | 1998 aufgelöst  || 1958–63, 1967/68
 || 0 || 1 || data-sort-value="20" | Bezirksliga Oberfranken (Staffel West)(siebtklassig) || 1996–2001
 || 0 || 2 || data-sort-value="112" | 2001 aufgelöst  || 1988–92, 1994–96
 || 1 || 1 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2010–12, 2015/16, 2019–
 || 0 || 2 || data-sort-value="08" | Landesliga Bayern (Staffel Nordwest)(sechstklassig) || 1996/97, 2012–17
 || 2 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2014/15, 2016–18
 || 0 || 1 || data-sort-value="07" | Landesliga Bayern (Staffel Nordost)(sechstklassig) || 1953–59
 || 0 || 1 || data-sort-value="21" | Bezirksliga Oberpfalz (Staffel Nord)(siebtklassig) || 1969–74
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2017–
 || 1 || 1 || data-sort-value="18" | Bezirksliga Oberbayern (Staffel Süd)(siebtklassig) || 1953–55, 1956–59
 || 0 || 2 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 1993–97, 2016/17, 2021–
 || 0 || 2 || data-sort-value="52" | Kreisklasse Regensburg (Staffel 2)(neuntklassig) || 1947–49, 1950–55
 || 0 || 1 || data-sort-value="30" | KreisligaErlangen/Pegnitzgrund (Staffel 1)(achtklassig)  || 1955–61
 || 0 || 1 || data-sort-value="22" | Bezirksliga Schwaben (Staffel Nord)(siebtklassig) || 1975–80
 || 0 || 1 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 1953–55, 2018–
 || 1 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2008–12
 || 0 || 2 || data-sort-value="17" | Bezirksliga Oberbayern (Staffel Ost)(siebtklassig) || 1978/79, 2011–15
 || 0 || 1 || data-sort-value="13" | Bezirksliga Mittelfranken (Staffel Süd)(siebtklassig) || 1962–66
 || 0 || 2 || data-sort-value="61" | A-Klasse München (Staffel 3)(zehntklassig) || 1954–58, 1972–74
 || 0 || 3 || data-sort-value="29" | Kreisliga Donau/Isar (Staffel 2)(achtklassig) || 1983/84, 1985/86, 1990–93
 || 0 || 1 || data-sort-value="54" | A-Klasse Aschaffenburg (Staffel 4)(zehntklassig) || 2013–18
 || 0 || 1 || data-sort-value="50" | KreisklasseNürnberg/Frankenhöhe (Staffel 4)(neuntklassig) || 1960–64
 || 2 || 0 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2013/14, 2015/16, 2021–
 || 1 || 1 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 1949/50, 1962–64, 2019–
 || 0 || 1 || data-sort-value="45" | KreisklasseBayreuth/Kulmbach (Staffel 4)(neuntklassig) || 1977–81
 || 0 || 1 || data-sort-value="09" | Landesliga Bayern (Staffel Mitte)(sechstklassig) || 2013–17
 || 0 || 1 || data-sort-value="66" | C-Klasse Inn/Salzach (Staffel 4)(zwölftklassig) || 2005–07, 2012–14
 || 1 || 1 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2009–11, 2012/13, 2022–
 || 0 || 2 || data-sort-value="40" | Kreisliga Würzburg (Staffel 1)(achtklassig) || 1985–88, 1994/95
 || 0 || 1 || data-sort-value="113" | 2002 aufgelöst  || 1996–99
 || 0 || 1 || data-sort-value="121" | 2013 aufgelöst  || 1959–63
 || 1 || 0 || data-sort-value="03" | 3. Liga || 2004–06
 || 0 || 2 || data-sort-value="116" | 2005 aufgelöst  || 1946–48, 1949–52
 || 0 || 0 || data-sort-value="53" | Kreisklasse Würzburg (Staffel 1)(neuntklassig) || 2016–19
 || 0 || 1 || data-sort-value="103" | 1967 aufgelöst  || 1959–63
 || 0 || 0 || data-sort-value="26" | Kreisliga Augsburg (Staffel Ost)(achtklassig) || 2012–14
 || 0 || 2 || data-sort-value="07" | Landesliga Bayern (Staffel Nordost)(sechstklassig) || 2009/10, 2012–15
 || 1 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 1993–95
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2018–
 || 0 || 2 || data-sort-value="116" | 2005 aufgelöst  || 1955–58, 1966/67
 || 0 || 1 || data-sort-value="28" | Kreisliga Donau (Staffel West)(achtklassig) || 2007–10
 || 1 || 0 || data-sort-value="119" | 2010 aufgelöst  || 2006–08
 || 0 || 1 || data-sort-value="48" | KreisklasseErlangen/Pegnitzgrund (Staffel 4)(neuntklassig) || 1947–51
 || 0 || 1 || data-sort-value="32" | Kreisliga Kronach(achtklassig) || 1957–60
 || 0 || 0 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2019–
 || 0 || 1 || data-sort-value="64" | A-Klasse Würzburg (Staffel 3)(zehntklassig) || 1946–49
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2019–
 || 1 || 1 || data-sort-value="115" | 2004 aufgelöst || 1995/96, 1999/2000
 || 0 || 2 || data-sort-value="110" | 1998 aufgelöst  || 1948/49, 1950–52
 || 0 || 1 || data-sort-value="123" | 2016 aufgelöst  || 1961–63
 || 0 || 2 || data-sort-value="32" | Kreisliga Kronach(achtklassig) || 1971/72, 1987–89
 || 0 || 1 || data-sort-value="199" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 1962–64
 || 0 || 1 || data-sort-value="10" | Landesliga Bayern (Staffel Südost)(sechstklassig) || 2019–22
 || 0 || 1 || data-sort-value="18" | Bezirksliga Oberbayern (Staffel Süd)(siebtklassig) || 2013–15
 || 0 || 1 || data-sort-value="22" | Bezirksliga Schwaben (Staffel Nord)(siebtklassig) || 2012–14
 || 0 || 0 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2019–
 || 0 || 1 || data-sort-value="118" | 2008 aufgelöst  || 1957–59
 || 0 || 1 || data-sort-value="17" | Bezirksliga Oberbayern (Staffel Ost)(siebtklassig) || 1954–57
 || 0 || 3 || data-sort-value="08" | Landesliga Bayern (Staffel Nordwest)(sechstklassig) || 1947/48, 1953/54, 1962/63
 || 0 || 1 || data-sort-value="19" | Bezirksliga Oberfranken (Staffel Ost)(siebtklassig) || 2012–14
 || 0 || 1 || data-sort-value="49" | Kreisklasse München (Staffel 6)(neuntklassig) || 2001–03
 || 1 || 0 || data-sort-value="04" | Regionalliga Bayern || 2018/19
 || 0 || 1 || data-sort-value="34" | Kreisliga München (Staffel 2)(achtklassig) || 1957–59
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2018–20, 2022–
 || 0 || 1 || data-sort-value="102" | 1950 aufgelöst  || 1945–48
 || 0 || 1 || data-sort-value="55" | A-Klasse Bamberg/Bayreuth (Staffel 1)(zehntklassig) || 1991–93
 || 0 || 2 || data-sort-value="12" | Bezirksliga Mittelfranken (Staffel Nord)(siebtklassig) || 1959/60, 1961/62
 || 0 || 1 || data-sort-value="10" | Landesliga Bayern (Staffel Südost)(sechstklassig) || 2017–19
 || 0 || 1 || data-sort-value="35" | KreisligaNürnberg/Frankenhöhe (Staffel 2)(achtklassig) || 1946–48
 || 0 || 1 || data-sort-value="44" | Kreisklasse Bamberg (Staffel 2)(neuntklassig) || 2012–14
 || 0 || 1 || data-sort-value="58" | A-Klasse Coburg (Staffel 5)(zehntklassig) || 1954–56
 || 0 || 1 || data-sort-value="08" | Landesliga Bayern (Staffel Nordwest)(sechstklassig) || 2019–22
 || 0 || 1 || data-sort-value="10" | Landesliga Bayern (Staffel Südost)(sechstklassig) || 2017/18
 || 0 || 1 || data-sort-value="18" | Bezirksliga Oberbayern (Staffel Süd)(siebtklassig) || 1951/52
 || 0 || 1 || data-sort-value="107" | 1995 aufgelöst || 1994/95
 || 0 || 1 || data-sort-value="09" | Landesliga Bayern (Staffel Mitte)(sechstklassig) || 2012/13
 || 0 || 0 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2021–
 || 0 || 1 || data-sort-value="18" | Bezirksliga Oberbayern (Staffel Süd)(siebtklassig) || 1986/87
 || 0 || 1 || data-sort-value="106" | 1992 aufgelöst  || 1989/90
 || 0 || 1 || data-sort-value="111" | 2000 aufgelöst  || 1968/69
 || 0 || 1 || data-sort-value="06" | Bayernliga (Staffel Süd) || 2015/16, 2022–
 || 0 || 1 || data-sort-value="09" | Landesliga Bayern (Staffel Mitte)(sechstklassig) || 2015/16
 || 0 || 1 || data-sort-value="19" | Bezirksliga Oberfranken (Staffel Ost)(siebtklassig) || 2012/13
 || 0 || 1 || data-sort-value="12" | Bezirksliga Mittelfranken (Staffel Nord)(siebtklassig) || 2018/19
 || 0 || 1 || data-sort-value="27" | Kreisliga Bamberg/Bayreuth(achtklassig) || 1978/79
 || 0 || 1 || data-sort-value="122" | 2015 aufgelöst || 1945–47
 || 0 || 1 || data-sort-value="08" | Landesliga Bayern (Staffel Nordwest)(sechstklassig) || 2021/22
 || 0 || 1 || data-sort-value="199" | vom Spielbetrieb abgemeldet || 2017/18
 || 0 || 1 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2017/18, 2022–
 || 0 || 1 || data-sort-value="62" | A-Klasse München (Staffel 4)(zehntklassig) || 1947/48
 || 0 || 1 || data-sort-value="42" | Kreisklasse Amberg/Weiden (Staffel Süd)(neuntklassig) || 1960/61
 || 0 || 1 || data-sort-value="08" | Landesliga Bayern (Staffel Nordwest)(sechstklassig) || 1961/62
 || 0 || 1 || data-sort-value="118" | 2008 aufgelöst  || 1973/74
 || 0 || 1 || data-sort-value="10" | Landesliga Bayern (Staffel Südost)(sechstklassig) || 1955/56
 || 0 || 1 || data-sort-value="37" | Kreisliga Regensburg (Staffel 1)(achtklassig) || 2010/11
 || 0 || 1 || data-sort-value="25" | Kreisliga Augsburg (Staffel A)(achtklassig) || 1947/48
 || 0 || 1 || data-sort-value="65" | B-Klasse München (Staffel 4)(elftklassig) || 1945–47
 || 0 || 1 || data-sort-value="07" | Landesliga Bayern (Staffel Nordost)(sechstklassig) || 2014/15
 || 0 || 1 || data-sort-value="20" | Bezirksliga Oberfranken (Staffel West)(siebtklassig) || 1956/57
 || 0 || 2 || data-sort-value="24" | Kreisliga Aschaffenburg(achtklassig) || 1953/54, 2019/20
 || 0 || 1 || data-sort-value="13" | Bezirksliga Unterfranken (Staffel West)(siebtklassig) || 2012/13
 || 0 || 1 || data-sort-value="25" | Kreisliga Augsburg (Staffel A)(achtklassig) || 1961/62
 || 0 || 1 || data-sort-value="51" | KreisklasseNürnberg/Frankenhöhe (Staffel 5)(neuntklassig) || 1953/54
 || 0 || 1 || data-sort-value="25" | Kreisliga Augsburg (Staffel A)(achtklassig) || 1946/47
 || 0 || 1 || data-sort-value="63" | A-Klasse Würzburg (Staffel 1)(zehntklassig) || 2002/03
 || 0 || 0 || data-sort-value="101" | 1946 aufgelöst  || 1945/46
 || 0 || 1 || data-sort-value="16" | Bezirksliga Niederbayern (Staffel West)(siebtklassig) || 1947/48
 || 0 || 1 || data-sort-value="24" | Kreisliga Aschaffenburg(achtklassig) || 1958/59
 || 0 || 1 || data-sort-value="15" | Bezirksliga Niederbayern (Staffel Ost)(siebtklassig) || 2015/16
 || 0 || 0 || data-sort-value="05" | Bayernliga (Staffel Nord) || 2022–

Übersichtskarten 
Auf diesen Übersichtskarten werden alle Vereine der Ewigen Tabelle der Bayernliga gezeigt.

Weblinks 
 dsfs.de: Ewige Tabelle 1963–2012 (Berechnung mit 3-Punkte-Regelung)
 manfredsfussballarchiv.de: Spielzeiten 1945/46, 1948–53 und 1963–2012
 manfredsfussballarchiv.de: Ewige Tabelle 1945/46, 1948–53 und 1963–2012 (Berechnung mit 3-Punkte-Regelung)
 manfredsfussballarchiv.de: Spielzeiten Nord 1946–48, 1953–63 und 2012–17
 manfredsfussballarchiv.de: Ewige Tabelle Nord 1946–48, 1953–63 und 2012–17 (Berechnung mit 3-Punkte-Regelung)
 manfredsfussballarchiv.de: Spielzeiten Süd 1946–48, 1953–63 und 2012–17
 manfredsfussballarchiv.de: Ewige Tabelle Süd 1946–48, 1953–63 und 2012–17 (Berechnung mit 3-Punkte-Regelung)

Bayernliga
Ewige Tabelle